Grundstimmung steht für:

 Grundstimmung (Blasinstrument),  Durtonleiter bei Blechblasinstrumenten
 philosophischer Begriff bei Heidegger, siehe Terminologie Heideggers #Grundstimmung

Siehe auch:
 Stimmung (Begriffsklärung)